Олимпийский комитет Лихтенштейна () — некоммерческая организация. Основана в 1935 году и официально признана МОК в том же году, которая представляет лихтенштейнских атлетов в Международном олимпийском комитете.

Штаб-квартира комитета расположена в городе Шан.

Ссылки 
 Официальный сайт Олимпийского комитета Лихтенштейна

Лихтенштейн
Лихтенштейн на Олимпийских играх
Спортивные организации Лихтенштейна